Silva se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anjana Silva
 Anslem de Silva
 A.A. Silva
 José Aldir Pinto da Silva
 Maria Nazareth F. da Silva
 Marlene Freitas da Silva
 Paul Claude Silva
 Pedro I. da Silva Jr.
 Vera Cristina Silva